Kliché kan syfta på:

 Kliché (språk) – ett språkligt uttryck
  Klichéavdrag – en helgjuten tryckplåt med text och/eller bild